Трифаена:
 Трифаена — царица эллинистической Сирии
 Клеопатра VI Трифаена — царица эллинистического Египта